N Jay Del Alma (ur. 1980 w Brazylii) - brazylijski muzyk, jako syn dyplomatów odwiedził spory kawałek świata. Był nastawiony na wiele kultur. Obecnie mieszka w San Jaun Puerto Rico.

W roku 2003 Jay Del Alma i Rico Caliente nawiązali współpracę z Milagro Music Entertainment i zaczęli odnosić pierwsze sukcesy, wtedy też powstał projekt Pachanga. Za europejskim sukcesem stoi niemiecka grupa producencka media29.com, która zrobiła remix piosenki "Loco".

Dyskografia

Albumy 

 La Revolucion De Pura Raza (2008)

 Recontra Locos Latinos (2006)

Solowy albym 

 Mi Corazón (2009)

Piosenki 

 Calienta 2008

 Loco

 Hispano Style

 Como Estas

 Como Estas ft Sean Paul

 I dont like reggaeton

 Close To You

 Uuuole

 Hip Hop Hooray 2006

 Final

 Sabes ci Reggeaeton

 Si Sierra

 Muevelo

 Baby Believe Me

 El Tren (uh uh)

 Provocalo

 Me Amas Aun

 Try Again

 Traicionó (2009)

 Tu Sol

 Todos Jontos ft Mr.Easy

 Sabro Son

 Suenos (2010)

 Shake Ya Ass

 Porque No

 Baila Mami

 Te Aseguro Que Si

 Tu Mean In Spanish

 Requerdo De Amor

 One Milions

 Puerto Rico

 Crazy Frog ft Pachanga In The House

 Galeo Vi Remix Pachanga Hip Hop Hooray

Brazylijscy muzycy
Urodzeni w 1980
Muzycy reggaetonowi